Mornington Crescent steht für:

 Mornington Crescent (London Underground), U-Bahn-Station
 Mornington Crescent (Spiel), Internet-Meme